Carcinus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1814. Carcinus ingår i familjen simkrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Simkrabbor
Carcinus